Шарпан может означать:

 Шарпан (головной убор) — марийский женский головной убор.
 Шарпан (скит) — керженский старообрядческий скит.